Celestini ist der Familienname folgender Personen:

 Ascanio Celestini (* 1972), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur 
 Celestino Celestini (1882–1961), italienischer Maler und Kunstlehrer 
 Fabio Celestini (* 1975), Schweizer Fußballspieler
 Federico Celestini (* 1964), italienischer Musikwissenschaftler
 Giovanni Celestini, venezianischer Cembalo- und Virginalbauer

Celestini steht für:
 La Compagnia dei Celestini, Werk von Stefano Benni (1992)

Celestini ist der Name folgender Bauwerke in Italien:
 Kloster der Celestini in Tarent, Apulien (Abriss 1926)
 Chiesa delle Celestini, Kirche in San Severo, Apulien
 Piazza dei Celestini in Bologna, Emilia-Romagna

Siehe auch:
 Celestin
 Celestino
 Coelestin